Harding County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Harding County (New Mexico)
 Harding County (South Dakota)